Застава M90 — югославский и сербский автомат, созданный компанией «Застава Оружие». Относится к семейству автоматов АК.

Краткое описание 
Автоматы данного подсемейства используют патроны 5,56×45 мм (НАТО). Принцип стрельбы: отвод пороховых газов. Используется воздушное охлаждение для оружия. Магазин может оставаться зафиксированным или передвигаться. Слоты для патронов: три коротких (в отличие от двух долгих в АК).

Варианты

Застава М85 
 Застава М85 — компактный автомат. Патроны 5,56×45 мм. Подвижный магазин (от АКМС). Точная копия АКС74У. Может устанавливаться дульный гранатомёт.
 Застава М90 — автомат. Патроны 5,56×45 мм. Зафиксированный магазин. Точная копия АК74. Может устанавливаться дульный гранатомёт.
 Застава М90А — автомат. Патроны 5,56×45 мм. Зафиксированный магазин (от АКМС). Может устанавливаться дульный гранатомёт.

Примечания 

Семейство АК
Автоматы Сербии
Автоматы Югославии